

Települések

Bulgária
Bilo falu Kavarna községben Dobrics megyében
Bilo falu Szliven községben Szliven megyében

Etiópia
Bilo város az Oromia régióban

Horvátország
Bilo falu Cetingrad községben, Károlyváros megyében

Szerbia
Bilo falu Dimitrovgrad községben, a Piroti körzetben